Иван Захарович Юркин (, , д. Молуновка, Хотимский район, Могилевская область) — белорусский военный деятель, заместитель председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь (1994—1995), начальник криминальной милиции — заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь (1995—1996).

Генерал-майор, член ветеранских организаций МВД и КГБ Республики Беларусь, почетный сотрудник контрразведки России. Член Союза писателей Беларуси, пишет на белорусском и русском языках.

Биография 
Родился 30 марта 1949 года в деревне Молуновка Хотимского района Могилевской области. Отец — Захар Купреевич, прошел всю Великую Отечественную войну, участвовал в штурме Берлина, после войны работал председателем колхоза «Ясное утро» Хотимского района Могилевской области.

После окончания средней школы не смог поступить в университет и работал в сельской школе учителем физики и физической культуры. На следующий год поступил на географический факультет Белорусского государственного университета.

В 1972 году, после окончания университета, был призван в ряды Советской армии и направлен в группу советских войск в Германии в должности командира автомобильного взвода.

Отслужив два года в армии, работал в Славгородском районном комитете комсомола, где через год был избран вторым секретарем райкома комсомола. Затем был приглашен на работу в управление Комитета государственной безопасности по Могилевской области, работал в Кричеве начальником межрайонного отдела КГБ.

С 1989 по 1991 год — помощник начальника отдела Управления кадров КГБ СССР в Москве. С 1991 по 1993 год служил в инспекторском управлении Министерства безопасности Российской Федерации, работал в специальной комиссии, которая занималась изучением оперативных и других материалов, связанных с участием высших должностных лиц Комитета государственной безопасности СССР в Августовском путче.

С 1993 по 1995 годы работал в белорусских органах государственной безопасности. С 1994 года по 10 октября 1995 года — заместитель Председателя КГБ Республики Беларусь. С 10 октября 1995 года по 1996 год работал начальником криминальной милиции — заместителем министра внутренних дел Республики Беларусь.

Иван Юркин сыграл важную роль в освобождении заложников 11 июня 1996 года, когда 43-летний террорист Александр Зюльков, угрожая взрывным устройством, захватил в заложники 15 детей и двух воспитательниц детского сада № 511 г. Минска. Он возглавил штаб по освобождению заложников, лично вел переговоры с террористом. В результате профессиональных действий бойцов группы «Альфа» террорист был ликвидирован, а заложники освобождены. За мужество, проявленное при освобождении заложников и обезвреживании вооруженного террориста, награжден медалью «За отвагу».

С 13 августа 1996 года по 5 ноября 1997 года был первым заместителем Государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь.

С 1997 по 2003 год работал заместителем председателя Комитета по вопросам безопасности Союзного государства. После чего, до выхода на пенсию в 2012 году, работал при Исполнительном комитете СНГ, в том числе начальником отдела Исполнительного комитета СНГ по противодействию терроризму и наркоагрессии.

Литературное творчество 
Автор сборников стихов «Соловьиная роща» (2014), «Родники» (2016), «Любви серебряная нить» (2017), «Деревенское танго» (2018), «Золотые рассветы мои» (2020). В творческом багаже более 250 стихов, многие из которых положены на музыку. И. З. Юркин является автором детских книг «Забавные истории» (2005), «Маша и ее друзья» (2006), «Молекулы в дырявых сапогах» (2011).

И. З. Юркин — победитель республиканского литературного конкурса «Лучшее произведение 2011 года», а также обладатель награды в номинации «Песенный жанр» (за цикл патриотических песен). В 2012 году песня на его слова «Приезжайте к нам в Беларусь» стала победительницей Национального конкурса эстрадной песни в номинации «Лучшая белорусскоязычная песня». В 2015 году творческий проект «Где калина цвела…», созданный Иваном Юркиным в соавторстве с художественным руководителем ансамбля «Сябры» Анатолием Ярмоленко и композитором Олегом Елисеенковым, отмечен премией Союзного государства в области литературы и искусства. Иван Юркин — автор более пятнадцати песен Анатолия Ярмоленко, в том числе «Деревня моя», «Соловьиная роща», «Дожди», «Серебряные росы», «Васильковое поле», «Праздник Победы», «Приезжайте в Беларусь».

Член Президиума Общественной Палаты Союзного государства, победитель конкурса «Гражданские символы Союзного государства» (соавтор гимна Союзного государства). Лауреат литературной премии Союза писателей Беларуси «Золотой Купидон».

Семья 
Жена — Надежда Ивановна.

Две дочери, шестеро внуков и внучек.

Награды 
 Медаль Франциска Скорины (29 апреля 2019)
 медаль «За отвагу» (13 ноября 1996)
 медали «За безупречную службу» 2-й и 1-й степени,
 почетная грамота Национального собрания Республики Беларусь,
 именное оружие ФСБ России и МВД Республики Беларусь.
 Премия Союзного государства в области литературы и искусства (2016).

Примечания

Ссылки 
 Иван Юркин: «Для меня семья на первом месте»

Персоналии:Спецслужбы Белоруссии
Генерал-майоры (Белоруссия)
Поэты по алфавиту
Белорусские поэты
Поэты-песенники по алфавиту
Поэты-песенники Белоруссии
Писатели по алфавиту
Белорусские писатели
Лауреаты Премии Союзного государства
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании